Die Spielzeit 1970/71 war die zweite reguläre Spielzeit der 1. Liga Interregional im Handball.

Modus 
Die 7 Mannschaften spielten eine Hin- und Rückrunde.

Rangliste 

Das Spiel LC Brühl gegen den SATUS Wiedikon wurde nicht mehr ausgespielt und mit dem Resultat 0:0 und 0 Punkten gewertet.

Meistermannschaft von LC Brühl

Einzelnachweise 

1970 1971
Handballsaison 1970/71
1970